Цей список є списком видів ссавців, записаних на території Мальдів. 

Із 23 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 0 перебувають в близькому до уразливого стані.

Теги, використані для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Мальдіви
Фауна Мальдівів